Schosser ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schosser (1801–1849), österreichischer Volkslieddichter
 Erich Schosser (1924–2013), deutscher Politiker (CSU)
 Tina Schosser (* 1981), österreichische Sängerin 

Schosser steht für:
 Pflanzen, die ungewollt austreiben und Blütenstände ausbilden, siehe Schossen 

Siehe auch:
 Schoser
 Schösser
 Schossen